Galle steht für:

 Galle, eine in der Leber gebildete Flüssigkeitsmischung
 Gallenblase, Hohlorgan zur Speicherung der Gallenflüssigkeit
 Galle (Tiermedizin), flüssigkeitsgefüllte Anschwellungen an Gelenken von Pferden oder Rindern
 Pflanzengalle, Wucherungen an Pflanzenteilen, beispielsweise nach der Eiablage eines Insekts

Galle ist ein topografischer Begriff für:
 
 Galle (Stadt), eine Hafenstadt an der Südwestküste in Sri Lanka
 Galle (Distrikt), den nach der Stadt benannten Verwaltungsdistrikt in Sri Lanka
 Galle (Marskrater), einen Einschlagkrater auf dem Mars
 Galle (Mondkrater), einen Einschlagkrater im Mare Frigoris
 (2097) Galle, ein Asteroid des Hauptgürtels

Galle ist der Familienname folgender Personen:

 André Galle (1761–1844), französischer Medailleur
 Andreas Galle (1858–1943), deutscher Geodät
 Carl Galle (1872–1963), deutscher Leichtathlet
 Carla Galle (1948–2022), belgische Schwimmerin und Politikerin
 Clara Galle (* 2002), spanische Schauspielerin und Model
 Claude Galle (1758–1815), französischer Bronzierer und Ziseleur

 Eitel Galle (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Émile Gallé (1846–1904), französischer Kunsthandwerker
 Franz Galle († 2014), deutscher Rallye-Fahrer
 Gustav Galle (1899–1992), deutscher Politiker (CDU), Regierungspräsident der Regierung Detmold
 Hieronymus Galle (1625–nach 1679), flämischer Maler
 Johann Gottfried Galle (1812–1910), deutscher Astronom
 Julius Galle (1865–1922), bulgarischer Industrieller
 Nick Galle (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Oswald Galle (1868–1935), deutscher Maler und Plastiker
 Otto Galle (1897–1944), deutscher Arbeiterfunktionär und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Philipp Galle (1537–1612), niederländischer Kupferstecher und Zeichner
 Roland Galle (* 1944), deutscher Romanist
 Theodor Galle (1571–1633), niederländischer Kupferstecher und Zeichner
 Ullrich Galle (* 1948), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Volker Gallé (* 1955), deutscher Mundartautor und -liedermacher

Siehe auch:
 Gale
 Gall